

Населені пункти та їхні частини

 Дроґошево — село в гміні Вишкув Вишковського повіту Мазовецького воєводства
 Дроґошево — село в гміні Мястково Ломжинського повіту Підляського воєводства
 Дроґошево — осада в гміні Мястково Ломжинського повіту Підляського воєводства
 Дроґошево — осада в гміні П'яскі Гостинського повіту Великопольського воєводства

Примітки